

À Paris 
 Église paroissiale Saint-Martin-des-Champs située rue Albert-Thomas dans le  de Paris. 
 Ancienne abbatiale Saint-Martin-des-Champs localisée rue Saint-Martin, dans le  de Paris.

à Angers 
 Église paroissiale située dans le quartier de La Roseraie, à Angers.